Папирус има више значења:

 Папирус - материјал који се добија од биљке папирус.
 Папирус (биљка) - биљка од које се добија материјал папирус.